April steht für:

 April, den vierten Monat im Gregorianischen Kalender
 Aprilis, den zweiten Monat im Altrömischen Kalender
 April (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 April (Joseph Roth), eine Erzählung von Joseph Roth 
 April (Unternehmen), eine französische Unternehmensgruppe im Versicherungsbereich

Musik:
 April (Band), eine finnische Rockband
 April (südkoreanische Band), eine südkoreanische Girlgroup
 April (Lied), ein Lied der britischen Hard-Rock-Band Deep Purple

Personen: 
 Franklin April (1984–2015), namibischer Fußballspieler
 Lusapho April (* 1982), südafrikanischer Marathonläufer
 Salomon April, namibischer Geistlicher, Politiker und Regionalgouverneur
 Wolfgang April (* 1959), eigentlich Boguslaw Kwiecien, deutscher Fußballspieler

APRIL steht für:

 Asia Pacific Resources International Holdings, indonesischer Zellstoff- und Papierhersteller

Siehe auch:
 Abril
 Aprile